Александр Александрович Чебан (род.  , пгт Константиновка Арбузинского района Николаевской области) — украинский деятель, председатель колхоза имени Ленина Арбузинского района Николаевской области. Народный депутат Украины 1-го созыва.

Биография 
Родился в крестьянской семье.

В 1972-1973 годах — слесарь Константиновского отделения «Сельхозтехники» Арбузинского района Николаевской области.

В 1973-1975 годах — служба в Советской армии.

В 1975-1977 годах — студент Кировоградского техникума механизации сельского хозяйства.

В 1977-1985 годах — механизатор, механик, заведующий механической мастерской, главный инженер, секретарь парторганизации КПУ колхоза имени Октябрьской революции Арбузинского района Николаевской области.

Член КПСС с 1978 по 1991 год.

Закончил заочно Днепропетровский сельскохозяйственный институт, инженер-механик.

С октября 1985 года — председатель правления колхоза, председатель колхоза имени Ленина Арбузинского района, председатель совета РАПО Арбузинского района Николаевской области.

18.03.1990 избран народным депутатом Украины, 2-й тур 63.64% голосов, 7 претендентов. Входил в группы «Аграрии», «Земля и воля». Член Комиссии ВР Украины по вопросам здоровья человека.

Ссылки 

 Чебан Александр Александрович
 Чебан Александр Александрович
Родившиеся в 1955 году
Родившиеся 28 марта
Народные депутаты Верховной рады Украины I созыва
Родившиеся в Арбузинском районе